Carl-Christian „Calle” Halfvarsson (ur. 17 marca 1989 w Sågmyrze) – szwedzki biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata oraz mistrz świata juniorów.

Kariera 
Największym sukcesem Halfvarssona jest złoty medal wywalczony na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta w 2008 roku w sprincie techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutował 23 marca 2009 w Falun, gdzie zajął 54. miejsce w biegu na 40 km. Był to jego jedyny start w tym sezonie i jako, że nie zdobył punktów to nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. Na następny pucharowy start musiał poczekać do sezonu 2010/2011. Już 12 grudnia 2010 w szwajcarskim Davos zdobył swoje pierwsze punkty, zajmując 15. miejsce w sprincie techniką dowolną. Niewiele ponad miesiąc później, 15 stycznia 2011 w Libercu był dziewiąty w tej samej konkurencji. W sumie punktował czterokrotnie i zajął 61. miejsce w klasyfikacji generalnej. Jak dotąd jego najlepszym wynikiem w Pucharze Świata jest czwarte miejsce wywalczone w biegu na 15 km stylem dowolnym na otwarcie sezonu 2011/2012 w norweskim Sjusjøen. W sezonie 2012/2013 punktował w większości swoim startów, zajmując między innymi piętnaste miejsce w cyklu Ruka Triple oraz czternaste w siódmej edycji Tour de Ski. W klasyfikacji generalnej był tym razem piętnasty. Na przełomie lutego i marca 2013 brał udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie wspólnie z Danielem Richardssonem, Johanem Olssonem i Marcusem Hellnerem zdobył srebrny medal w sztafecie. Indywidualnie był siódmy w sprincie stylem klasycznym oraz biegu łączonym na 30 km, a rywalizację na dystansie 15 km stylem dowolnym ukończył na siódmej pozycji. W 2014 wystąpił w sprincie indywidualnym techniką dowolną podczas igrzysk olimpijskich w Soczi, kończąc rywalizację na siedemnastym miejscu. Brał także udział w większości zawodów Pucharu Świata, przy czym tylko dwukrotnie nie punktował. Był między innymi szósty w cyklu Ruka Triple oraz dziewiąty w ósmej edycji Tour de Ski i w klasyfikacji generalnej PŚ zajął ostatecznie piąte miejsce.

W 2011 został wicemistrzem kraju w spricie technika dowolną, ulegając tylko Jesperowi Modinowi.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1989